Alžběta Visconti (1374 – 2. února 1432) se narodila jako dcera Bernaba Viscontiho a jeho manželky Beatrice Reginy della Scala. Alžběta byla členkou rodu Visconti.

Rodina 
Alžběta se narodila v Miláně jako nejmladší ze sedmnácti dětí. Její starší sestra Taddea se provdala za vévodu Štěpána III. Bavorského a byla matkou Isabely Bavorské, manželky francouzského krále Karla VI. Isabela pak byla matkou mimo jiné krále Karla VII. Francouzského, anglické královny Kateřiny z Valois a anglické královny Izabely z Valois.

Alžbětinými prarodiči byli Mastino II. della Scala a jeho manželka Taddea da Carrara a Stefano Visconti s manželkou Valentinou Doriou.

Alžbětin otec Bernabo byl krutý a nemilosrdný despota a neúprosný nepřítel církve. Zabavil papežské město Bolognu a odmítl papeže a jeho autoritu, zkonfiskoval církevní majetek a zakázal svým poddaným setkat se jakýmkoliv způsobem s kurií. V roce 1363 byl papežem Urbanem V. exkomunikován za herezi a vyhlásil proti němu křížovou výpravu. Když byl Bernabo v jednom ze svých záchvatů zuřivosti, mohla k němu přistoupit pouze Beatrice Regina.

Manželství 
Alžběta byla nejprve zaslíbena Gianu Galeazzovi, synu Giana Galeazza Viscontiho a jeho první manželky Izabely Francouzské. Svatba se neuskutečnila, protože mladý Gian Galeazzo předčasně zemřel. Po smrti jeho matky Izabely se Alžbětina starší sestra Kateřina za ovdovělého Giana Galeazza provdala.

Vévoda Jan II. Bavorský začal jednat o sňatku mezi svým synem Arnoštem a Alžbětou.

Jednání byla úspěšná a Alžběta se 26. ledna 1395 v Pfaffenhofen an der Ilm za Arnošta provdala. O dva roky později zemřel vévoda Jan a z páru se stal vévoda a vévodkyně z Bayern-München. Alžběta měla s Arnoštem čtyři děti:

 Albrecht III. Bavorský (1401–1460), bavorsko-mnichovský vévoda, ⚭ 1437 Anna Brunšvicko-Grubenhagensko-Einbecká (1414–1474)
 Beatrix Bavorská (1403–1447)
 Alžběta Bavorská (1406–1468)
 Amálie Bavorská (1408–1432), jeptiška

Před Alžbětinou smrtí v roce 1432 se její syn Albrecht tajně oženil s lazebnicí Anežkou Bernauerovou; poté, co se s ní Albrecht odmítl rozejít, vydal Arnošt rozkaz k jejímu zavraždění a Anežka byla utopena v Dunaji jako čarodějnice. Válka se synem nakonec skončila usmířením.

Alžběta zemřela 2. února 1432 a byla pohřbena se svým manželem v Mnichově.

Rodokmen

Reference

Externí odkazy 
 

Bavorské vévodkyně
Viscontiové
Narození v roce 1374
Narození v Miláně
Úmrtí 2. února
Úmrtí v roce 1432
Pohřbení ve Frauenkirche v Mnichově
Ženy